Kyros – forma greca antica del nome di persona Ciro
 Kyros – videogioco del 1986
 Kyros – personaggio di One Piece